Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Cliff Drysdale 6-4, 64-7, 6-4.

Teste di serie 

 John Alexander (quarti di finale)
 Mark Cox (secondo turno)
 Harold Solomon (semifinali)
 Dick Stockton (primo turno)

 Stan Smith (primo turno)
 Phil Dent (quarti di finale)
 Robert Lutz (quarti di finale)
 Cliff Richey (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1975